SGŠ je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 severna geografska širina,
 srednja glasbena šola,
 srednja gostinska šola,
 srednja gradbena šola,